Asad steht für:

 (Banū) Asad, ein arabischer Stamm der Quraisch
 Asad (2007), Kurzfilm von Andrew Finfrock 
 Asad (2012), Kurzfilm von Bryan Buckley

Asad oder Assad ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Asad (* 1961), britisch-syrischer Kameramann
 Badi Assad (* 1966), brasilianische Sängerin
 Hany Abu-Assad (* 1961), niederländisch-palästinensischer Regisseur
 Ismail Assad (* 1987), algerischer Radrennfahrer
 María de Lourdes Dieck-Assad (* 1954), mexikanische Diplomatin und Hochschullehrerin
 Muhammad Asad (Leopold Weiss; 1900–1992), österreichischer Rechtswissenschaftler und Koranübersetzer
 Odair Assad (* 1956), brasilianischer Gitarrist
 Salah Assad (* 1958), algerischer Fußballspieler
 Sérgio Assad (* 1952), brasilianischer Gitarrist
 Yamil Asad (* 1994), argentinischer Fußballspieler

al-Assad ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Sulaiman al-Assad (1875–1963), führender syrischer Alawit, Vater von Hafiz al-Assad 
 Asma al-Assad (* 1975), syrische Ehefrau von Baschar al-Assad
 Baschar al-Assad (* 1965), syrischer Präsident
 Basil al-Assad (1962–1994), syrischer Präsidentensohn
 Buschra al-Assad (* 1960), syrische Präsidententochter
 Hafiz al-Assad (1930–2000), syrischer Präsident
 Mahir al-Assad (* 1967), syrischer Militär
 Ribal al-Assad (* 1975), syrischer Geschäftsmann und Oppositioneller
 Rifaat al-Assad (* 1937), syrischer Politiker

As’Ad ist der Familienname folgender Personen:
 Fauzie As’Ad (* 1968), indonesischer Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 al-Assad (Familie), syrische Herrscherfamilie
 Asaad
 Asat
 Assat